Palatin ist der Name für
 einen der Sieben Hügel Roms: Palatin (Rom)
 den Stellvertreter des ungarischen Königs: Palatin (Ungarn)
 lateinischer Begriff für das Amt eines Wojewoden
 ein Kulturzentrum in Wiesloch: Palatin (Wiesloch)
 für den ehemaligen tuchartigen Umhängekragen Palatin oder Palatine
 Gottfried Palatin (* 1959), österreichischer Designer mit Schwerpunkt Porzellangestaltung

Siehe auch:
 Paladin (Begriffsklärung)
 Palatinus (Begriffsklärung)
 Palatine (Begriffsklärung)